Лусьяна () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сьюдад-Реаль, в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча. Занимает площадь 113,84 км². Население — 437 человек (на 2006 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сьюдад-Реаля